Sanmarianesi – abitanti di San Mariano (Corciano)
Sanmarianesi – abitanti di Santa Maria del Molise